Хёрбигер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хёрбигер, Аттила (1896—1987) — австрийский актёр, сын Ханса Хёрбигера, брат Пауля Хёрбигера
 Хёрбигер, Ганс (1860—1931) — австрийский инженер, отец Аттилы и Пауля Хёрбигеров
 Хёрбигер, Кристиана (1938—2022) — швейцарско-австрийская актриса, дочь актёров Аттилы Хёрбигера и Паулы Вессели
 Хёрбигер, Мареса (род. 1945) — австрийская актриса, дочь Аттилы Хёрбигера и Паулы Вессели
 Хёрбигер, Мави (род. 1979) — австро-немецкая актриса, внучка Пауля Хёрбигера
 Хёрбигер, Пауль (1894—1981) — австрийский актёр, сын Ханса Хёрбигера и брат Аттилы Хёрбигера
 Хёрбигер, Томас (1931—2011) — австрийский актёр, сын Пауля Хёрбигера